Osvald je lahko:

 Osvald, moško osebno ime 
 Osvald, priimek več znanih ljudi